«Тала́нт» () — советский кукольный мультфильм режиссёра Эльберта Туганова, созданный на студии «Таллиннфильм» в 1963 году.

Сюжет 
В одной семье родился ребёнок. Родители мечтали вырастить из него артиста и пригласили учительницу музыки. Перепробовали всевозможные музыкальные инструменты, но ни на одном из них мальчик играть так и не научился. Учительница не выдержала и ушла. Пригласили учителя пения, но мальчик пел так, что даже отец не мог это слушать и сбежал во двор. Мальчик разобрал все инструменты и собрал магнитофон. Учитель пения рассердился и ушёл. А отец понял, что у сына талант к технике, а не к музыке.

Награды 
 2-я премия на II Всесоюзном кинофестивале в Киеве (1966).

Критика 
''Стремясь всё полнее и глубже осознать художественные возможности мультипликации, Туганов обращается к сатире.Особенно удачным как по выразительному типажу кукол, так и по остроте и актуальности темы был фильм «Талант», посвящённый проблемам воспитания в семье. Саркастически метко высмеивает фильм родителей, которые во что бы то ни стало хотят видеть своё чадо артистической знаменитостью, хотя для этого у их отпрыска нет ни малейших данных.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кукольные мультфильмы СССР 1963 года
Мультфильмы студии «Таллинфильм»
Мультфильмы Эльберта Туганова
Мультфильмы о детях